Талия аль Гуль ( ; ) — вымышленный персонаж комиксов издательства DC Comics. Персонаж был создан писателем Деннисом О’Нилом и художником Бобом Брауном. Она впервые появилась в Detective Comics # 411. Талия — дочь суперзлодея Ра’с аль Гула, внучка Сэнсэя, сводная сестра Ниссы Раатко, состояла в постоянных отношениях с Бэтменом, а также является матерью их общего сына Дэмиана Уэйна (пятый Робин). Чаще всего изображается в образе антигероини.

Талия появилась в более чем 600 отдельных выпусках комиксов и была представлена в различных адаптациях в медиа. Персонаж был озвучен Хелен Слейтер и Оливией Хасси в DC Animated Universe, что стало её первым появлением в средствах массовой информации, помимо комиксов. В последствия она была представлена в таких проектах, как в фильме 2012 года «Тёмный рыцарь: восстание» (Марион Котийяр) и в телесериале Arrowverse «Стрела» (Лекса Дойг) и др. .

История публикации 
Персонаж был создан писателем Деннисом О’Нилом и художником Бобом Брауном как изначально Талия. Персонаж был вдохновлён другим художественным произведением, а именно фильмом о Джеймсе Бонде 1969 года « О секретной службе Её Величества». Персонаж впервые появился в Detective Comics № 411 (май 1971 г.). Она чаще всего изображается как романтический интерес Бэтмена. Её отец, лидер лиги убийц, который считал Бэтмена человеком, наиболее достойным жениться на Талии и стать его преемником. В отсутствие супруга Талия считалась наследницей своего отца и его организации. Хотя Бэтмен не интересуется криминальной империей, он часто демонстрирует романтические чувства к Талии.

Талия спасала Бэтмену жизнь или неоднократно помогала ему. Большинство её преступных действий было совершено по приказу отца и мотивировано верностью отцу, а не личной выгодой. Её изображали морально неоднозначной или антигеройской фигурой. В середине и конце 1990-х годов часть имени её отца была включена в её имя как своего рода фамилия, чтобы помочь читателям связать её с Ра`с аль Гулем.

В списке 100 лучших злодеев комиксов всех времён по версии IGN Талия заняла 42-е место.

Биография

Ранние годы 
Впервые Талии появляется в Detective Comics # 411 (май 1971), Денниса О’Нила. По сюжету Бэтмен спасает её от доктора Дарка, по-видимому, лидера Лиги Убийц . В конце концов выясняется, что Лига — всего лишь часть организации Ра`с аль Гула, и что Дарк, очевидно, предал Ра`са после провала миссии (обычное наказание за это — смерть). В конце истории Талия стреляет и убивает Дарка, чтобы спасти жизнь Бэтмена.

Затем Талия появляется в комиксе «Дочь демона» Бэтмене № 232 (июнь 1971 г.). По сюжету похищен Дик Грейсон (Робин). Ра’с аль-Гул появляется в Бэт-пещере, прося помощи в поисках своей дочери, которая также была похищена вместе с Диком. Затем Бэтмен вместе с Ра`сом отправляется на поиски Дика и Талии. Но на самом деле, это был план Ра’са с помощью которого, он планировал выяснить является ли Бэтмен достойным кандидатом на роль возлюбленного его дочери, отца его внуков и наследника его империи. Но в конечном счёте Бэтмен отказался от данного предложения Ра’са, но несмотря на это, у него появились взаимные чувства к Талии.

Несмотря на то, что, она не стала женой Бэтмена, тем не менее Талия оказывает ему большую поддержку на протяжении многих лет, но в то же время действуя в качестве верного сторонника своего отца.

Сын Демона 
В графическом романе « Сын демона» (1987) Майка В. Барра Ра’с аль-Гул успешно заручается поддержкой Бэтмена для встречи с мошенником-убийцей, убившим его жену и мать Талии, Мелисанду. Талия была свидетельницей убийства своей матери в детстве. В этот раз Бэтмен женится на Талии и впоследствии она забеременела . Бэтмен почти при смерти после защиты Талии от нападения агентов убийцы. Оглядываясь назад, Талия приходит к выводу, что она никогда не сможет удержать Бэтмена, поскольку он будет постоянно вынужден защищать её, поэтому она симулирует выкидыш, и брак расторгается.

Позднее, после того, как Талия родила ребёнка, его оставили в приюте. Он был усыновлён и получил имя Ибн аль-Су’ффаш, что по-арабски означает «сын летучей мыши». Единственной зацепкой к разгадке происхождения ребёнка является инкрустированное драгоценностями ожерелье, подаренное Бэтменом Талии, которое она оставляет с ребёнком.

Рождение демона 
Графический роман Денниса О’Нила «Бэтмен: Рождение демона» (1992) объясняет, как отец Талии встретил её мать в Вудстоке, штат Нью-Йорк . В этой истории подтверждено, что мать Талии умерла от передозировки наркотиков. В частности, это представление о матери Талии (а также о происхождении Талии аль Гул) является альтернативной предысторией Талии, созданной и доработанной Грантом Моррисоном и Крисом Бернхэмом в Batman, Incorporated # 2 (2012).

Бэйн 
После того, как Бейн входит в Лигу Убийц, Ра`с считает Бэйна потенциальным наследником своей империи вместо Бэтмена и хочет, чтобы его дочь вышла за него замуж. Но Талия отказывает Бейну, так как все ещё любит Бэтмена. После того, как Бэтмен побеждает Бэйна в комиксе "Наследие " (1996), Ра`с соглашается, что Бэйн был недостоин его дочери (Detective Comics #701 и Robin #33), и отменяет их помолвку..

Дочь и девы 
В « Бэтмене: Смерть и девы» (2003), написанном Грегом Рука, выясняется, что Ра’са аль Гуля есть дочь по имени Нисса, от другой женщины, которую он встретил во время своего путешествия по России в 20-м веке.

Бэтмен и сын 
Идея Талии и Бэтмена, у которых есть ребёнок, переосмысливается в истории Бэтмен и Сын (2006), написанной Грантом Моррисоном . Их сын был выношен искусственным путём и получил имя Дэмиан . Он воспитан и обучен в Лиге Убийц. Талия знакомит сына с Бэтменом в рамках грандиозного плана, включающего в себя ниндзя — летучих мышей и похищение жены британского премьер-министра.

Силы и способности 
Талия обычный человек без суперспособностей, но при этом Талия обладает отличной физической формой. Благодаря своей подготовке, Талия является мастером как в вооружённом, так и рукопашном бою. Её навыки и знания позволяют управлять как с самым простым оружием, так и современным. Талия аль Гул является превосходным тактиком и шпионкой. Кроме этого, она получила образование в области искусства и науки, а также имеет учёную степень в области биологии, инженерии и бизнеса, получив степень MBA .

Вне комиксов

Телевидение

Мультсериалы 
 Талия аль Гул появляется в мультсериале «Бэтмен будущего», роль персонажа озвучила Оливия Хасси. Она появляется в эпизоде под названием «Назад в прошлое». Ра’с аль Гул поместил своё сознание в тело своей дочери, Талии. Она навещает Брюса Уэйна в его день рождения и делает ему предложение от которого он просто не сможет отказаться. Она предлагает ему использовать Яму Лазаря, чтобы восстановить свою молодость.
 Талия появляется в DC Animated Universe, озвучивает Хелен Слейтер и Оливию Хасси .
 Талия появляется в Batman: The Animated Series, озвучивает Слейтер. Появившаяся в эпизоде 50 «Off Balance», она отправляется за Вертиго (бывшим слугой её отца) в Готэм-сити .
 Талия также появляется в Супермене: мультсериал, снова озвученный Хасси. В предпоследнем эпизоде «Возрождение демона» Талия пытается спасти Рас аль Гула с помощью мистического артефакта коренных американцев в Метрополисе .

Телевидение 
 Эпизодическую роль персонажа в детстве в первом сезоне «Легендах завтрашнего дня» играет Милли Уилкинсон.
 Талия аль Гуль появляется как второстепенный персонаж в сериале «Стрела», играет Лекса Дойг . Данная версия была наставницей Оливера Куина, а затем и тренером Адриана Чейза. В пятом сезоне она появляется в воспоминаниях, тренируя Оливера в России, и в нынешнем времени, где она обвиняет Оливера в убийстве своего отца и объединяется с Чейзом. В финале сезона Талия сражается со своей сестрой Ниссой на Лиан Ю и терпит поражение. Когда Чейз совершает самоубийство и запускает бомбы C4 по всему острову, судьба Талии остаётся неизвестной до седьмого сезона, который показал, что Талия выжила благодаря лекарству, предоставленному Рикардо Диасом. После «столкновения со старым врагом в Готэме» она попадает в тюрьму строгого режима Слэбсайд, где находится на 2 уровне. Под псевдонимом «Демон» Талия помогает Диазу организовать нападение на Оливера. После того, как Оливер помогает ей сбежать, Талия передаёт Фелисити Смоук USB-накопитель с доказательствами незаконной психиатрической деятельности Джарретта Паркера. В результате 2 уровень закрывается, а Джарретт уволен. Позже Талия возвращается и в отместку убивает Джарретта. После победы над гильдией Танатос с помощью Оливера и Теи Куин, Талия пытается вернуть себе место новой «Рас аль Гуль», но теряет его в битве с Теей, которая позже убеждает её, что они должны возглавить группу вместе и преобразоваться в «Лигу героев». В финале сериала «Исчезновение», происходящем где-то после «Кризиса на бесконечных землях», Нисса примиряется с Талией на похоронах Оливера.

Фильмы

Трилогия Тёмного рыцаря 
 Марион Котийяр изображает Талию аль Гул в “Тёмном рыцаре: восстание» ; Джои Кинг и Гарри Коулз изобразили более молодые версии. На протяжении большей части фильма она появляется под псевдонимом Миранда Тейт, богатой руководительницей и филантропа, которая завоёвывает доверие Брюса Уэйна в качестве генерального директора Wayne Enterprises и ненадолго становится его любовницей. После того, как Бэтмен побеждает Бэйна, Талия рассказывает, что она дочь Ра’с аль Гула и что она посвятила себя осуществлению мечты о разрушении Готэма после смерти её отца. В фильме также показано, что Талия родилась в подземной тюрьме «Яма» и является верным другом Бэйна, который защищал её, пока она не смогла сбежать. Бэтмен и Селина Кайл преследуют Талию, когда она ведёт грузовик с атомной бомбой, с помощью которой она намеревается разрушить город, и Талия оказывается смертельно раненой, когда разбивает свой автомобиль. Она умирает, полагая, что её миссия успешна после уничтожения реактора, который может отключить бомбу, но Бэтмен в конечном итоге срывает её заговор и спасает Готэм-сити, перенося бомбу в Бэтплане через залив, чтобы взорваться.

Анимированные 
 Талия аль-Гул появляется в эпизодической роли без слов в воспоминаниях о Бэтмене: Под Красным Капюшоном .
 Талия аль Гул появляется в Сыне Бэтмена, озвучивает Морена Баккарин.
 Талия аль Гул появляется в эпизодической роли в Batman vs. Робин в кошмаре Брюса Уэйна как одна из тысяч жертв, которых он безжалостно убил.
 Талия аль-Гул возвращается в Batman: Bad Blood, где Морена Баккарин повторяет свою роль.
 Талия появляется в Batman vs. Черепашки-ниндзя в онлайн-файле, когда Черепашки-ниндзя искали информацию о Ра’с аль Гуле и о том, что он получил долголетие с помощью Ямы Лазаря.
 Талия появляется в трёх альтернативных сюжетных линиях интерактивного фильма Бэтмен: Смерть в семье, озвученного Зехрой Фазал.

Видеоигры 
 Талия аль Гуль появляется в сюжетных эпизодах игры « Женщина-кошка» для Game Boy Color 1999 года, в которой она предлагает заплатить Женщине-кошке, чтобы она украла артефакт из музея, но Женщина-кошка отказывается, желая этого для себя.
 Талия аль Гул появляется в нескольких роликах в Batman: Dark Tomorrow, озвученная Венди Джонс.
 Талия аль Гуль появляется в DC Universe Online, её озвучивает Элли МакБрайд. Она — «настороженный» телеведущий со стороны злодея.: Arkham Knight".

 Талия аль Гуль была игровым персонажем в версии Lego Batman: The Videogame для Nintendo DS .
 Талия аль Гул появляется как игровой персонаж в портативной версии Lego Batman 2: DC Super Heroes .

 Талия аль Гуль упоминается в Batman: Arkham Asylum в биографии Рас аль Гула как любовный интерес Бэтмена.
 Талия аль Гуль появляется в Batman: Arkham City, озвучивает Стана Катич .

 Талия аль Гуль появляется как неиграбельная карта поддержки в версии Injustice: Gods Among Us для iOS и Android.
 Талия аль-Гуль упоминается непосредственно в Injustice 2 во время различных боевых диалогов Дэмиена Уэйна.

Примечания

Ссылки 
 DC: 10 Things You Didn’t Know About Talia Al Ghul
 Batman: 10 Things That Make No Sense About Talia Al Ghul In The DC Comics

Персонажи, созданные Деннисом О’Нилом
Персонажи комиксов, появившиеся в 1971 году
Мастера боевых искусств DC Comics
Персонажи Бэтмена‎
Вымышленные инженеры
Вымышленные преступницы